Дойч-Кальтенбрунн () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав политического округа Еннерсдорф.  . Официальный код  —  10501.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Хафнер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 местный список: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Deutsch Kaltebrunn bei tiscover.at

Общины Бургенланда